Maria Anna van Koerland (1653-1711), prinses van Koerland
 Maria Dorothea Kettler van Koerland, (1684-1743), prinses van Koerland, trouwde met Albrecht Frederik van Brandenburg